Кормиловка — топоним в России:

 Кормиловка — рабочий посёлок, административный центр Кормиловского района Омской области.
 Кормиловка — река в Пермском крае.
 Кормиловка — железнодорожная станция в посёлке Кормиловка.

См. также 
 Корниловка